Storia di Siracusa in età borbonica – dal 1735 al 1815
Storia di Siracusa in età borbonica – dal 1816 al 1861